Esta é uma lista de artiodáctilos por população.

Ver também 
Lista de carnívoros por população
Lista de cetáceos por população
Lista de primatas por população

Mammalia por população